L’Île des lézards est le cinquième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Le sorcier Asbeth se libère de la prison magique dans laquelle Nomar l'avait mis et retourne auprès de l’Empereur Noir. Pendant ce temps, Wellan trouve la route pour l’Île des hommes-lézards qui avaient kidnappé les femmes et les fillettes du royaume de Cristal. Il répartit ses Chevaliers en 3 groupes : le premier reste à Émeraude, le deuxième part pour Zénor et le troisième part pour l’Île des hommes-lézards. Sa décision ne fait évidemment pas que des heureux. Mais Amecareth a recruté un nouveau sorcier, Sélace, pour remplacer Asbeth. Les deux sorciers vont donc se partager le travail. L’un s’occupera de Kira et l’autre de Lassa.
 
Avec un petit nombre de Chevaliers et le magicien de Cristal, Wellan part donc sur l'île des Lézards avec des embarcations de Zénor. Venus dans l'espoir de reprendre les femmes du royaume de Cristal, de force s'il le fallait, les Chevaliers se font encercler par des hommes-lézards. Mais grâce à une ancienne prophétie et à un stratagème d'Abnar, Kira se fait passer pour une déesse lézard afin d'amadouer les hommes-lézard. La force ne semblant plus utile, les chevaliers parlementent avec eux afin de soigner les femmes-lézards et leurs enfants, permettant ainsi d'avoir la possibilité de récupérer les femmes d'Enkidiev. Après un examen de Santo, il s'avère que les femmes-lézards ont été empoisonnées, le chevalier essaye donc de concocter un antidote pour les sauver. 

Les Chevaliers restés à Zénor sont sous la charge de Dempsey, qui fait son possible pour les occuper. Farrell, un jeune paysan venu d'Émeraude doué de grands pouvoirs s'est joint à eux. Il semblerait que Swan en soit tombée amoureuse. Sélace, devant trouver Kira, commence donc par chercher au royaume de Zénor. Il ne la trouvera évidemment pas. Wellan leur ayant interdit de communiquer avec lui, les Chevaliers sont donc seuls pour s'occuper de ce sorcier encore plus redoutable qu'Asbeth. Il fait même une victime : Curri, l'écuyer de Kevin. Il faillit tuer Dempsey et Swan, mais Farrell, pour la protéger, lui révèle où se trouve Kira.

En revenant de l'île des Lézards, les Chevaliers font face à une terrible menace. Sélace réussit à capturer Kira dans ses mâchoires. Kira réussit à s'en défaire et arrive sur une île inconnue où le squale va la pourchasser. Elle parvient heureusement à s'en sortir, surtout grâce à la fourberie d'Asbeth qui supprime son rival.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2004
2004 en fantasy